Уборщица — работница, производящая уборку помещений.

Кинематограф 
 «» () — аргентинский драматический мини-сериал 2017 года.
 «Уборщица» (другой перевод — «Уборщица. История матери-одиночки»; ) — американский драматический мини-сериал 2021 года (создатель и исполнительный продюсер — Молли Смит Метцлер).
 «» () — мексиканский драматический мини-сериал 2021 года.
 «Уборщица» () — американский драматический сериал 2022 года (создатель и исполнительный продюсер — Миранда Квок).

См. также 
 Уборщики (телесериал)